Oncopeltus — род клопов семейства наземников. В ареал входят Индия, Юго-восточная Азия, Африка, Австралия, а также Северная и Южная Америки. Склонны группироваться в скопления. Питаются преимущественно на растениях рода ваточник.

Виды
Род Oncopeltus включает в себя по меньшей мере 40 видов:

 Oncopeltus atrorufus (Guerin, 1838)
 Oncopeltus aulicus Fabricius, 1775
 Oncopeltus bergianus Kirkaldy, 1909
 Oncopeltus bicinctus (Montrouzier, 1861)
 Oncopeltus bueanus Karsch, 1892
 Oncopeltus cayensis Torre-Bueno, 1944
 Oncopeltus cingulifer Stal, 1874
 Oncopeltus confusus Horvath, 1914
 Oncopeltus erebus Distant, 1918
 Oncopeltus famelicus Fabricius, 1781
 Oncopeltus fasciatus (Dallas, 1852) (large milkweed bug)
 Oncopeltus femoralis Stal, 1874
 Oncopeltus guttaloides Slater, 1964
 Oncopeltus jacobsoni Horvath, 1914
 Oncopeltus limbicollis Horvath, 1914
 Oncopeltus longicornis Horvath, 1914
 Oncopeltus longirostris Stal, 1874
 Oncopeltus luctuosus (Stal, 1867)
 Oncopeltus maoricus (Walker, 1872)
 Oncopeltus mayri Slater, 1964
 Oncopeltus microps Horvath, 1914
 Oncopeltus miles (Blanchard, 1852)
 Oncopeltus nigriceps (Dallas, 1852)
 Oncopeltus nigripennis Horvath, 1914
 Oncopeltus nigroflavatus Distant, 1918
 Oncopeltus niloticus Distant, 1918
 Oncopeltus orourkeae Faúndez & Rocca, 2017
 Oncopeltus peringueyi (Distant, 1911)
 Oncopeltus pictus Van Duzee, 1907
 Oncopeltus purpurascens Distant, 1901
 Oncopeltus quadriguttatus Fabricius, 1775
 Oncopeltus sandarachatus (Say, 1831)
 Oncopeltus sanguineolentus Van Duzee, 1914 (blood-colored milkweed bug)
 Oncopeltus semilimbatus Stal, 1874
 Oncopeltus sexmaculatus Stal, 1874 (six-spotted milkweed bug)
 Oncopeltus sordidus (Dallas, 1852)
 Oncopeltus spectabilis Van Duzee, 1909
 Oncopeltus unifasciatellus Slater, 1964
 Oncopeltus varicolor (Fabricius, 1794)
 Oncopeltus zonatus (Erichson, 1848)

Галерея

Примечания 

Насекомые Северной Америки
Насекомые Южной Америки
Насекомые Африки
Насекомые Австралии
Насекомые Евразии